Maialen Araolaza Arrieta (Éibar, Guipúzkoa, 1978) es una fisioterapeuta, investigadora y profesora universitaria. Experta en diversos métodos de rehabilitación física (Pilates, Anatomía del movimiento, etc.).

Biografía 
Es una fisioterapeuta con una dilatada experiencia con deportistas de primer nivel, como las selecciones españolas de balonmano y hockey, así como de música y danza, así como en el Liceo de Barcelona y el programa de televisión Operación Triuno, entre otros.

Los resultados de su investigación fueron defendidos con éxito el 17 de julio de 2020 en su tesis doctoral titulada “ Diferencias sensoriomotoras y neuropsicológicas entre la danza y la marcha en mujeres mayores”.  También en su técnica incluyen bailes, en los cuales concluyen que la salud y la danza van de la mano.

Obras 

 Para danza y prevención de lesiones, ¿estiramiento o no? 

 Sigue bailando 06 ejercicios de piernas. 

 La danza vasca es beneficiosa en la vejez. Tesis doctoral. 

 Diferencias funcionales entre bailar y caminar en mujeres mayores

Referencias 

Fisioterapeutas